Buchenegg bezeichnet

 einen Pass und kleinen Ort in der Schweiz > Buchenegg
 Buchenegg (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern